Уайз () — фамилия и топоним.

Фамилия 
 Уайз, Бернхард (1858 — 1916) — австралийский политик.
 Уайз, Вилли (род. 1947) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в АБА.
 Уайз, Генри (1806—1876) — 33-й губернатор Вирджинии, генерал армии Конфедерации во время гражданской войны.
 Уайз, Гомер Ли (1917—1974) — сержант Армии США, кавалер высшей военной награды США — Медали Почёта.
 Уайз, Грег (род. 1966) — британский актёр кино, театра и телевидения.
 
 Уайз, Деннис (род. 1966) — английский футболист и футбольный тренер.
 Уайз, Джон (1808—1879) — американский аэронавт.
 Уайз, Кирк (род. 1963) — американский режиссёр-мультипликатор.
 Уайз, Роберт (1914—2005) — американский режиссёр и продюсер.
 Уайз, Рэй (род. 1947) — американский актёр.
 Уайз, Эванс (род. 1973) — тринидадский футболист.

Топоним 
 
 Уайз (город) (англ.) — город в штате Виргиния (США), административный центр округа Уайз.

См. также 
 Барон Уайз
 Уайзман